A TDN é uma empresa portuguesa que diponibiliza serviços de transporte terrestre, serviço expresso, carga completa, grupagem, transporte marítimo e aéreo, logística, armazenagem, distribuição, oficina e agência de viagens.

História 
1945 – Após a fábrica de serração de família ter sido encerrada, o Sr. David Pereira Soares inicia o negócio por conta própria de entregas.
1967 – Respondendo a evolução industrial do país, juntamente com a sua esposa criaram David Soares Neto & Cª, Lda.. Iniciando a actividade da empresa com quatro camiões.
1973 – Investimento na frota com a aquisição de mais camiões.
1983 – Mudança de instalações para um local de maior área, passando a integrar-se nas actividades escritórios, oficinas privativas, estação de serviço e recolha de viaturas.
1984 – Inicia-se as actividades a nível de transportes internacionais.
1990 – A TDN investe 33% do seu capital social e em conjunto com outras sociedades dá-se a criação da Operadores de Transportes, Lda. (PLANOTIR).
1991 – É criada a Distribuição David Neto, Lda. (DDN) para operar no mercado logístico.
 Maio de 1997 – A empresa foi certificada pela APCER.
 24 de Setembro de 1999 – É feita a escritura no Cartório Notarial de Ovar, no qual a empresa passa de sociedade por quotas a sociedade anónima, renomeando-se para Transportes David Neto, S.A. (TDN).
2000 – TDN passa a sócio maioritário da PLANOTIR com 76% do capital social, passando a 56% com entrada de um novo sócio.
 Maio de 2003 – Dá-se a transição de certificação para a norma NP EN ISSO 9001:2000, pela APCER.

Empresas de logística de Portugal
Empresas fundadas em 1999
Fundações em Portugal em 1999